Osoby o tym nazwisku:
 Dirk Medved – belgijski piłkarz
 Igor Medved – słoweński skoczek narciarski i trener
 Rudi Medved – słoweński polityk, dziennikarz i urzędnik
 Tomo Medved – chorwacki wojskowy i polityk
 Valent Medved – jugosłowiański żużlowiec